

Населені пункти та їхні частини
 Ставішин — місто в Каліському повіті Великопольського воєводства
 Ставішин — гміна в Каліському повіті Великопольського воєводства
 Ставішин — село в гміні Білобжеґі Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Ставішин — лісова осада в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства

Примітки